Клаудія Янс-Ігначик і Крістіна Младенович були чинними чемпіонками, але Янс-Ігначик не могла взяти участь через народження дитини на початку 2013 року. Младенович грала в парі з Галиною Воскобоєвою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Юлія Гергес і Барбора Стрицова.

Сіяні пари 
Перші четверосіяних гравчинь виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Rogers Cup 2013